«I Hate You with a Passion» — другий студійний альбом американського репера Дре Доґа, виданий 19 квітня 1995 року незалежним лейблом In-a-Minute Records. Як сингл видали «Situation Critical». Реліз є останньою платівкою під сценічним ім'ям Дре Доґ. Мастеринг: Кен Лі.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми